Niemcy:
 Steimel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Steimel – góra

Osoby:
 Edgar Karl Alois Steimel – niemiecki fizyk

Inne:
 Steimel – producent maszyn